Een koelplaat voor elektronische componenten
 Een metalen voorwerp waarin zich de cilinder van een verbrandingsmotor bevindt